Shark ("tiburón" en inglés) puede referirse a:

 Personas

 Greg Norman, golfista australiano.
 Jerry Tarkanian, entrenador de baloncesto de Estados Unidos.
 John Tenta, luchador profesional canadiense.

 Arte y entretenimiento

 Sharks, álbum musical de UFO.
 Shark, serie de televisión estadounidense.
Shark Tank México serie de televisión de México transmitido por la televisora Sony Channel
 Shark, serie de televisión surcoreana.

 Deporte

 Jacksonville Sharks, equipo de fútbol americano de Estados Unidos.
 Sale Sharks, equipo de rugby 15 de Inglaterra.
 San Jose Sharks, equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos.
 Shanghai Sharks, equipo de baloncesto de China.
 Sharks FC, equipo de fútbol de Nigeria.
 Sheffield Sharks, equipo de baloncesto de Inglaterra.
 Worcester Sharks, equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos.